Der Kanton Suippes war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Châlons-en-Champagne, im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort war Suippes. Vertreterin im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Agnès Person (UMP).

Der Kanton Suippes war 434,72 km² groß und hatte (2006) 14.093 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 32 Einwohnern pro km² entsprach.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Suippes
Aufgelöst 2015